Мера — село в Заволжском районе Ивановской области России. Входит в состав Междуреченского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок сплавной конторы переименован  в Мера.

Население

Примечания 

Населённые пункты Заволжского района (Ивановская область)